«Грмаге́ле» () — станция Ахметели-Варкетилской линии Тбилисского метрополитена, располагается между станциями «Гурамишвили» и «Дидубе».

Со станции один выход — в северном направлении.

Название 
Станция названа по району, где располагается.

Архитектура и оформление 
Потолок станции отделаны гофрированными металлическими листами, на нём располагаются два ряда люминесцентных ламп. Путевые стены отделаны светло-коричневым мрамором. На глухой торцевой стене располагается барельеф.

История 
Открыта 28 ноября 1985 года.

Ссылки 
 Metro station «Ghrmaghele» 
 Схема путевого развития Тбилисского метрополитена 

Станции Тбилисского метрополитена
Ахметели-Варкетилская линия метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1985 году